Sektion (lateinisch sectio „das Schneiden, Zerteilen“) steht für:

 Sektion, Untergliederung eines Verbandes oder Vereins, siehe Verband (Recht) #Regionale Unterteilung
 Sektionen (Paris), administrative Einteilung von Paris (1790 bis 1795)
 Sektion, Organisationseinheit einer Hochschule, siehe Fakultät (Hochschule) #Fakultäten und Fachbereiche
 Sektion, Oberbegriff zu Obduktion (innere Leichenschau)
 Sektion, Teilmenge einer Gattung, siehe Gattung (Biologie) #Untergliederung einer Gattung
 Sektion, Streckenabschnitt einer Seilbahn
 Sektion, Hälften einer Doppellokomotive
 Sektion, ein in Nord- und Mittelamerika verbreitetes Küchenschranksystem von IKEA, siehe Metod

Siehe auch:
 Sektionschef, Amtsbezeichnung
 Section